

Красноуральськ — місто, окружний центр, Свердловська область
 Красноуральськ — село, Біляєвський район, Оренбурзька область
 Красноуральськ — село, Новоорський район, Оренбурзька область